Я́коб Э́рик Орло́в (; род. 15 марта 1986, Шёвде, лен Скараборг (ныне в лене Вестра-Гёталанд)) — бывший шведский футболист, нападающий.

Биография 

Потомок русских эмигрантов.

Ранее, на протяжении 4-х лет выступал за клуб шведской Аллсвенскан «Ефле», в который перешёл после того как стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона сезона 2009.

В конце января 2014 года перешёл в норвежский «Бранн», подписав контракт на три с половиной года. В январе 2015 года Орловым интересовался казахский «Актобе», но до конкретных переговоров дело не дошло. В августе 2015 года перешёл на правах аренды до конца сезона в шведский «Хаммарбю» с возможностью выкупа. По условиям сделки в обратном направлении из шведского клуба последовал либерийский вингер Амадия Ренни. По окончании аренды велись переговоры о продаже игрока, но в итоге стороны так и не пришли к соглашению. В январе 2016 года вернулся в «Бранн». В 2018 году вернулся в Швецию и подписал контракт с Йёнчёпингс Сёдра. 

8 февраля 2020 года 33-летний футболист объявил о завершении карьеры.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Ефле» 
 Профиль на Eliteprospects

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Шёвде»
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Хаммарбю»